Сера́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Серан — в департаменте Жер;
 Серан — в департаменте Морбиан;
 Серан — в департаменте Орн;
 Серан — в департаменте Уаза.

См. также 
 Массак-Серан